Vitor Baptista oder Vítor Baptista ist der Name folgender Personen:

* Vítor Baptista (Fußballspieler) (1948–1999), portugiesischer Fußballspieler
 Vitor Baptista (Rennfahrer) (* 1998), brasilianischer Automobilrennfahrer